Акчатавская волость:

 Акчатавская волость (Сырдарьинская область)
 Акчатавская волость (Семипалатинская область)